Ел Питакоче има више значења:

 Ел Питакоче (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Питакоче, Ла Тинаха (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику